Хо́досы () — агрогородок в Мстиславском районе Могилёвской области Белоруссии. Административный центр Ходосовского сельсовета.

География 
Агрогородок находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, на расстоянии примерно 15 километров (по прямой) к юго-западу от Мстиславля, административного центра района. Абсолютная высота — 202 метра над уровнем моря. Через населённый пункт проходят республиканская автодорога  и железнодорожная линия Орша — Унеча Белорусской железной дороги.

История 
В конце XVIII века село Ходосы входило в состав Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского.

Согласно «Списку населенных мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Ходосовского 1-го сельского общества Долговичской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. Имелось 48 дворов и проживало 234 человека (112 мужчин и 122 женщины).

В 1916 году вблизи села была проложена железная дорога. Пассажирский движение было открыто в 1922 году. 24 сентября 1926 года был создан Ходосовское сельсовет Мстиславского района Могилевской области с центром в Ходосах.

В годы Второй мировой войны, с 14 июля 1941 года до 28 сентября 1943 года, деревня была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, которые в 1943 году сожгли её. Восстановление деревни относится к послевоенному времени.

Население 
По данным переписи 2009 года, в агрогородке проживало 1854 человека.

Литература

Примечания 

Населённые пункты Мстиславского района